Madonna col Bambino e quattro angeli – opera di Gerard David conservata nel Metropolitan Museum of Art a New York
 Madonna col Bambino e quattro angeli – opera di Piero della Francesca conservata nel Clark Art Institute a Williamstown